Madárfajok
 kea, Új-Zélandon honos madár
 Kea gyapjasmadár
Földrajzi nevek
 Kea (Kéosz), görög sziget, a Kükládok tagja
 Mauna Kea, pajzsvulkán Hawaiin